Franz Anton Wyrsch - politico e commerciante svizzero
Georg Wyrsch - giudice e politico svizzero